Miejsce dwóch bitew stoczonych w starożytności:
 Bitwa nad rzeką Ulai (ok. 1110 p.n.e.)
 Bitwa nad rzeką Ulai (653 p.n.e.)